Китуло:

 Китуло — национальный парк Танзании, расположенный на одноимённом плато на юге страны
 Китуло — плато, расположено в центральной части Южного высокогорья на юге Танзании